Caton – vascello della Marine royale francese
Caton – comune degli Stati Uniti nello stato di New York
Isola Caton – isola degli Stati Uniti nell'Alaska